Het Museum van de Onschuld (roman), Orhan Pamuk
Het Museum van de Onschuld (museum), op de roman gebaseerd